Sosnovskij rajon 

 Sosnovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Čeljabinsk
 Sosnovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Sosnovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Tambov